Get Lucky puede referirse a:

 Get Lucky, canción de Daft Punk de 2013. 
 Get Lucky, sexto álbum de Mark Knopfler de 2009.